Сезон ФК «Десна» 1994—1995 — 1-ий за ліком сезон футбольного клубу Десна в Другій лізі України. Також команда взяла участь у Кубку України.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі 

 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники 

 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Десна (Чернігів)
Сезони ФК «Десна»